Sunan steht für:

 Sunan, ein autonomer Kreis in der Volksrepublik China
 Sunan (Nordkorea), eine Stadt in Nordkorea
 Sunan (Raisamane), ein indonesischer Ort im Desa Raisamane, Distrikt Rinhat (Westtimor)
 verschiedene Titel verschiedener Hadithsammlungen, siehe al-Kutub as-sitta